Тона́нтий Ферреол () — преторианский префект Галлии (451—452). Был другом Сидония Аполлинария.

Родился в Лионе. Был внуком по матери Флавия Афрания Сиагрия и предположительно двоюродным братом главнокомандующего в Галлии Эгидия. Отец и дядя Тонантия пользовались большой известностью и уважением в Риме. Через свою жену Папианиллу он породнился с Сидонием и императором Авитом (455—456). Сидоний утверждает, что Ферреол получил префектуру во время вторжения Аттилы в Галлию, то есть в 451 году. Годом позже, как префект претория, он смог защитить римский город Арль от нападения вестготов, умилостивив готского короля, чье войско уже подошло к городским укреплениям. По рассказу Сидония, Ферреол устроил в честь короля богатый пир, во время которого уговорил его оставить город в покое. Жители Арля выразили своему префекту публичную благодарность.

В 468 году находился в Риме в составе комиссии из трех человек, собранной для следствия над Арвандом.

Дети 
 Дочь.
 Несколько сыновей, одного так же звали Тонантием.

Ссылки 
 

Родившиеся в 420 году
Префекты претория Галлии